Die Saison 2011/12 war die achte Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 28. August 2011 und endete am 20. Mai 2012. Die Relegationsspiele zwischen den Drittletzten sollten am 28. Mai und 3. Juni 2012 stattfinden. Die Frauenfußballabteilung des SV Victoria Gersten trat zum 1. Juli 2011 dem SV Meppen bei. Die zweite Mannschaft des FCR 2001 Duisburg wechselte von der Süd- in die Nordgruppe.

Der FSV Gütersloh 2009 und der VfL Sindelfingen sicherten sich jeweils am 20. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga. Die Gütersloherinnen profitierten davon, dass die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam nicht in die erste Bundesliga aufsteigen darf. Die Abstiegsplätze belegten FCR 2001 Duisburg II, der FV Löchgau, der Mellendorfer TV und Borussia Mönchengladbach. Durch den Rückzug des Hamburger SV aus der Bundesliga entfiel die Relegation.

Drei Zweitliga-Rekorde wurden in dieser Saison aufgestellt. Das Heimspiel des FSV Gütersloh 2009 gegen den Mellendorfer TV im Heidewaldstadion sahen 1.502 Zuschauer, was einen neuen Besucherrekord für ein Zweitligaspiel bedeutete. Der 15:0-Erfolg des FSV war zugleich der höchste Sieg einer Mannschaft. In derselben Saison hatte bereits Turbine Potsdam II mit 15:1 gegen den Mellendorfer TV gewonnen. Diese beiden Ergebnisse trugen dazu bei, dass der Mellendorfer TV die Negativmarke der „meisten kassierten Gegentreffer in einer Saison“, die bis dahin bei 96 Gegentoren gelegen hatte (SC 07 Bad Neuenahr II in der Spielzeit 2006/07), mit 122 deutlich überbot.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Einzelnachweise 

2011/12
Fußballsaison 2011/12